Miejscowości w USA:
 Encinal – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Cibola
 Encinal – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie La Salle

Inne: 
 encinal – formacja zarośli krzewinkowych na wyżynie Kolorado